Conselheiro Lafaiete (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Conselheiro Lafaiete (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais